

Sigle 
Bunker Adjustment Factor (adeguamento costo carburante)
BAF – sigla internazionale della Bangladesh Biman Bahini (Bangladesh Air Force), l'aeronautica militare del Bangladesh
BAF – sigla internazionale della Force Aérienne du Benin (Benin Air Force), l'aeronautica militare del Benin
BAF – sigla della Belarus Athletic Federation, federazione nazionale di atletica leggera della Bielorussia

Codici 
 baf – codice ISO 639-3 della lingua ubaca